Hans Bouwmeester (schaker), een Nederlands schaker
 Hans Bouwmeester (voetballer), een Nederlands voetballer